Bulacán puede referirse a:

 Bulacán, localidad filipina;
 Bulacán, provincia filipina;
 El río Bulacán.